Sellén är ett efternamn, som burits av bland andra:

Birgitta Sellén – politiker
Jonas Sellén – universitetslärare
Nils Sellén – militär
Ragnhild Sellén – konstnär

Se även 
Målaren Sellén – litterär figur i romanen Röda rummet